Denumirea Basedow poate avea mai multe semnificații:

Nume de localități și locuri
 Basedow, comună în landul Schleswig-Holstein
 Basedow, comună în landul Mecklenburg - Pomerania Anterioară
 Basedow, cartier din orașul Prenzlau din landul Brandenburg

Numele de familie al următoarelor persoane (mai ales germani)
 Carl von Basedow (1799–1854), medic
 Dietrich Basedow (n. cca 1420; d. 26. März 1501), negustor
 Ernst Basedow (1877–1931), teolog și preot din Gurske
 Heinrich II. Basedow, între 1501 și 1525 episcop de Kurland (în Letonia)
 Herbert Basedow (1881–1933), anthropolog și geolog australian
 Hermann Basedow (1874–1940), politician (DDP)
 Johann Basedow (1830–1899), pedagog de handicapați
 Johann Bernhard Basedow (1724–1790), pedagog și scriitor
 Jordan Basedow (n. cca 1485; d. 1555), consilier în Lübeck
 Jürgen Basedow (n. 1949), om de științe juridice
 Ludwig von Basedow (1774–1835), prim-ministru din Anhalt-Dessau
 Rainer Basedow (n. 1938), actor
 Rolf Basedow (n. 1947), autor de scenarii
 Sebastian Basedow (n. 1974), politician (Bündnis 90/Die Grünen)

Diverse
 viță de nobili germani
 boala Basedow = o boală a glandei tiroide